Федоровский — фамилия и топоним:

 Федоровские () — дворянский род.

Фамилия 
 Федоровский, Александр Олегович (род. 1959) — советский пловец, серебряный призёр Олимпийских игр.
 
 Федоровский, Вячеслав Иванович — русский советский писатель, издатель, член СП СССР
 Федоровский, Дмитрий Юрьевич (род. 1932) — советский кинооператор и режиссёр, внук Ф. Федоровского.
 Федоровский, Евгений Петрович (род. 1933) — советский писатель и сценарист.
 Федоровский, Константин Степанович (1905—1944) — советский военачальник, командир 303-й стрелковой дивизии (1943—1944), генерал-майор.
 
 Федоровский, Николай Михайлович (1886—1956) — советский учёный-минералог.
 Федоровский, Павел Алексеевич (1862—?) — преподаватель, действительный статский советник.
 Федоровский, Пётр Фёдорович (1864—1944) — русский архитектор и художник.
 Федоровский, Фёдор Фёдорович (1883—1955) — русский, советский театральный художник.

Топоним 
 Федоровский — хутор, Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области.

См. также 
 Фёдоровский